Qu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qu Xian (härad i Kina), Sichuan, 
 Qujiang Qu (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar